Дискография американского рэпера YoungBoy Never Broke Again (также известного как NBA YoungBoy) состоит из трёх студийных альбомов, одного сборника, шестнадцати микстейпов, двух совместных микстейпов, трёх мини-альбомов, одиннадцати синглов (в том числе трёх в качестве приглашённого исполнителя) и двух промосинглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Микстейпы

Совместные микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Источники 

Дискографии США
Хип-хоп-дискографии